Uilen (orde), een orde van vogels
 Echte uilen, een familie hierbinnen
 Uilen (vlinders)
 Uil (Winnie de Poeh)
 UIL, de afkorting van de Italiaanse vakbond Unione Italiana del Lavoro